Бунбуйское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Чунском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Бунбуй.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 491 человек, в том числе 237 мужчин и 254 женщины.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Бунбуй
 Выдрино
 Ганькина
 Неванка

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Чунского района